В Країні Сонячних Зайчиків (трилогія)
 В Країні Сонячних Зайчиків (повість)